Не следует путать с Премией Денеша Габора

Меда́ль Га́бора () — вручается Лондонским королевским обществом. Учреждена в 1989 году в честь Денеша Габора и присуждается раз в два года начинающим учёным или учёным, находящимся на середине своей карьеры. Первоначально критерием для присуждения медали были «признанные заслуги в науке о жизни, в частности в области генной инженерии и молекулярной биологии», позднее критерий был изменён и сейчас медаль вручается «за признанные заслуги в работах, связывающих науки о жизни с другими дисциплинами». С медалью вручается денежная премия размером 2000 фунтов стерлингов (до 2017 года — 1000 стерлингов).
Впервые медаль была вручена в 1989 году Норин Мюррей.

Список награждённых

Примечания 

Габора
Габора
Списки награждённых научными наградами
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту